Lakeville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lakeville (Indiana)
North Lakeville (Massachusetts)
Lakeville (Minnesota)
Lakeville (Connecticut)